Het FIM wereldkampioenschap Supersport 2023 is het 25e seizoen van dit kampioenschap. De eerste wedstrijd werd op 25 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd vindt plaats op 15 oktober op het Circuito San Juan Villicum in Argentinië. Dominique Aegerter is de regerend wereldkampioen, maar is overgestapt naar het wereldkampioenschap superbike en verdedigt zijn titel niet.

Kalender
Op 8 november 2022 werd de voorlopige kalender van het wereldkampioenschap Supersport in 2023 bekend gemaakt, waarop elf van de twaalf evenementen waren ingevuld. Op 28 februari 2023 werd het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari als twaalfde evenement aangekondigd.

Coureurs en teams

Resultaten

Puntensysteem

Coureurs

Fabrikanten

Externe link
 Officiële website WK Supersport

Motorsport in 2023
Wereldkampioenschap Supersport